

Személyek
 Szent Tamás apostol
 Aquinói Szent Tamás
 Canterburyi Szent Tamás (Becket Tamás, Thomas Becket)
 Morus Tamás (Thomas More)

Települések
Lásd: Szenttamás (egyértelműsítő lap)